{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55201) - || 2001 RL23 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55202) - || 2001 RW23 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55203) - || 2001 RZ24 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55204) - || 2001 RE28 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55205) - || 2001 RQ29 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (55206) - || 2001 RM32 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (55207) - || 2001 RN32 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (55208) - || 2001 RJ35 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (55209) - || 2001 RA36 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (55210) - || 2001 RN36 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (55211) - || 2001 RL43 ||13 september 2001 || J. Nomen
|-
| (55212) - || 2001 RG46 ||12 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (55213) - || 2001 RC49 ||11 september 2001 || LINEAR
|-
| (55214) - || 2001 RJ49 ||9 september 2001 || LINEAR
|-
| (55215) - || 2001 RG54 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55216) - || 2001 RH60 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55217) - || 2001 RV60 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55218) - || 2001 RW60 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55219) - || 2001 RQ61 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55220) - || 2001 RE63 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55221) Nancynoblitt || 2001 RM63 ||11 september 2001 || Oakley
|-
| (55222) - || 2001 RP63 ||12 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (55223) - || 2001 RQ63 ||12 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (55224) - || 2001 RR69 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55225) - || 2001 RG70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55226) - || 2001 RV70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55227) - || 2001 RB71 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55228) - || 2001 RR72 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55229) - || 2001 RH73 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55230) - || 2001 RO73 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55231) - || 2001 RC74 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55232) - || 2001 RR74 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55233) - || 2001 RZ74 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55234) - || 2001 RC75 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (55235) - || 2001 RD80 ||9 september 2001 || NEAT
|-
| (55236) - || 2001 RW80 ||13 september 2001 || NEAT
|-
| (55237) - || 2001 RK81 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (55238) - || 2001 RY83 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55239) - || 2001 RZ84 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55240) - || 2001 RP85 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55241) - || 2001 RL86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55242) - || 2001 RP86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55243) - || 2001 RF87 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55244) - || 2001 RA89 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55245) - || 2001 RQ92 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55246) - || 2001 RM93 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55247) - || 2001 RO93 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55248) - || 2001 RF99 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55249) - || 2001 RQ102 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55250) - || 2001 RX102 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55251) - || 2001 RZ105 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55252) - || 2001 RZ107 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55253) - || 2001 RZ110 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55254) - || 2001 RP117 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55255) - || 2001 RJ118 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55256) - || 2001 RZ119 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55257) - || 2001 RQ120 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55258) - || 2001 RX120 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55259) - || 2001 RH122 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55260) - || 2001 RG123 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55261) - || 2001 RV125 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55262) - || 2001 RE126 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55263) - || 2001 RR126 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55264) - || 2001 RW127 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55265) - || 2001 RF130 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55266) - || 2001 RX130 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55267) - || 2001 RP132 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55268) - || 2001 RE133 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55269) - || 2001 RG141 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55270) - || 2001 RT147 ||10 september 2001 || LONEOS
|-
| (55271) - || 2001 RV150 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (55272) - || 2001 RG155 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (55273) - || 2001 SY || 17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55274) - || 2001 SN3 ||17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55275) - || 2001 SX9 ||18 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55276) Kenlarner || 2001 SK10 ||16 september 2001 || Needville
|-
| (55277) - || 2001 SV15 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55278) - || 2001 SP17 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55279) - || 2001 SX17 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55280) - || 2001 SC20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55281) - || 2001 SH20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55282) - || 2001 SK20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55283) - || 2001 SN20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55284) - || 2001 SN21 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55285) - || 2001 SQ22 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55286) - || 2001 SS22 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55287) - || 2001 SC24 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55288) - || 2001 SZ30 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55289) - || 2001 SB37 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55290) - || 2001 SV37 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55291) - || 2001 SG38 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55292) - || 2001 SN39 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55293) - || 2001 SY39 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55294) - || 2001 ST42 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55295) - || 2001 SJ43 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55296) - || 2001 SG44 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55297) - || 2001 SO44 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55298) - || 2001 ST44 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55299) - || 2001 SX44 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55300) - || 2001 SL45 ||16 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten